Foreman é uma cidade localizada no estado americano de Arkansas, no Condado de Little River.

Demografia 
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 1125 habitantes.
Em 2006, foi estimada uma população de 1051, um decréscimo de 74 (-6.6%).

Geografia 
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de
5,1 km², dos quais 5,1 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água. Foreman localiza-se a aproximadamente 98 m acima do nível do mar.

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 32 km ao redor de Foreman.

Ligações externas 
 

Cidades do Arkansas